Има:

Реки 
 Има (приток Малого Амалата) — река в Бурятии.
 Има (приток Камы) — река в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.
 Има (приток Порыша) — река в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.

Административные единицы 
 Има (Хэнань) — городской уезд городского округа Саньмэнься провинции Хэнань (Китай).